D
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák